Bujka ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Bujka (* 1986), ungarischer Wasserballspieler
 Gábor Bujka (* 1961), ungarischer Wasserballspieler